Messeng peut désigner :
 Messeng, un village du Cameroun dans la commune de Bengbis
 Messeng, un village du Cameroun dans la commune de Mfou
 Messeng, un village du Cameroun dans la commune de Nkoteng.